Салиниљас има више значења:

 Салиниљас (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Салиниљас (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Салиниљас (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Салиниљас, Ла Ерадура (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Салиниљас (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику